Бегма:

 Бегма — село, Славгородский поселковый совет, Синельниковский район, Днепропетровская область, Украина.
 Бегма, Василий Андреевич (1906—1965) — советский партийный и государственный деятель.
 Бегма, Владимир Иванович (род. 1941) — русский художник. 
 Бегма, Павел Георгиевич (1902—1975) — начальник Особого отдела Брянского фронта, старший майор государственной безопасности.